А́льбрехт I может относиться к следующим монархам:

 Альбрехт I — король Германии (1298—1308) и герцог Австрии (1282—1308).
 Альбрехт I — маркграф Бранденбурга (1157—1170) и герцог Саксонии (1138—1142).
 Альбрехт I — архиепископ Магдебурга (1205—1232).
 Альбрехт I — маркграф мейсенский (1190—1195).
 Альбрехт I — герцог Брауншвейг-Люнебурга (1252—1277).
 Альбрехт I — граф Габсбург, представитель дома Габсбургов, сын Радбота, графа Габсбург, и Иды.